Сан Алехо има више значења:

 Сан Алехо (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Алехо, Ла Паила (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Алехо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Алехо (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Алехо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Алехо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Алехо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алехо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алехо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алехо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алехо (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику